Евге́ний Дубро́вин:
 Дубровин, Евгений Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.
 
 Дубровин, Евгений Пантелеевич (1936—1986) — советский прозаик, сатирик.